Andre steht für:
 Andre (Sänger) (Andrej Hownanjan; * 1979), armenischer Sänger
 T. B. Andre, britische Automobilmarke

Andre ist der Familienname folgender Personen:
 Aelita Andre (* 2007), australische Künstlerin
 Annette Andre (* 1939), australische Schauspielerin
 Bill Andre (* 1931), US-amerikanischer Moderner Fünfkämpfer
 Carl Andre (* 1935), US-amerikanischer Bildhauer
 Frederic N. Andre (1933–2014), US-amerikanischer Jurist und Regierungsbediensteter
 Hans Andre (1902–1991), österreichischer Bildhauer und Maler
 Josef Andre (1879–1950), deutscher Politiker (Zentrum)
 Leili Andre (1922–2007), estnische Dichterin und Schriftstellerin
 Lona Andre (1915–1992), US-amerikanische Schauspielerin
 Mark Andre (* 1964), deutsch-französischer Komponist
 Neville Andre (* 1979/80), namibischer Politiker und Regionalgouverneur
 Walter Andre (1902–1970), deutsch-österreichischer Bildhauer
 William Andre (1931–2019), US-amerikanischer Pentathlet

André steht für:
 André, männlicher Vorname und Familienname
 , botanisches Autorenkürzel von Édouard François André
 André (Film), US-amerikanischer Film von George Miller (1994)
 André (Rebsorte), Rotweinsorte
 André Bustouristik, deutsches Busunternehmen

Andrè steht für:
 Andreea Bălan #Musikduo Andrè, rumänisches Musikduo

A.n.d.r.e. steht für:
 A.n.d.r.e. (* 1992), deutscher Popsänger